Лос Ерерас има више значења:

 Општина Лос Ерерас (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ерерас (Лос Ерерас, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ерерас, Тереса Кортез (Лос Ерерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ерерас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику